Huret ist der Familienname folgender Personen:

 Constant Huret (1870–1951), französischer Radsportler
 Jules Huret (1863–1915), französischer Journalist
 André Huret (1891–1964), französischer Radrennfahrer und Unternehmer

Siehe auch:

 Huret, französischer Hersteller von Fahrradschaltungen, der 1980 von Fichtel & Sachs übernommen und unter dem Namen Sachs-Huret weitergeführt wurde